DAK est un sigle pouvant signifier 
 Disney's Animal Kingdom ;
 Deutsches Afrika Korps ;
 Deutsche Angestellten Krankenkasse.weld anaba